

Cinema 
Tutto o niente (All or Nothing) – film del 2002 diretto da Mike Leigh 
Tutto o niente (Win It All) – film del 2017 diretto da Joe Swanberg

Musica 
Tutto o niente/Dai – singolo di Marisa Sannia del 1966
Tutto o niente – album di Mietta del 2000